Irwin může být:

křestní jméno
 Irwin Abrams (1914–2010) – americký historik
 Irwin Keyes (1952–2015) – americký komik, herec, a zpěvák
 Irwin Rose (1926–2015) – americký biolog
 Irwin I. Shapiro (* 1929) – americký astrofyzik
 Irwin Shaw (1913–1984) – americký spisovatel, scenárista a dramatik

příjmení
 Bindi Sue Irwin (* 1998) – australská herečka
 Jane Irwin Harrisonová (1804–1845) – snacha Williama Henryho Harrisona
 James Irwin (1930–1991) – americký astronaut
 Robert Irwin (umělec) (* 1928) – americký umělec
 Steve Irwin (1962–2006) – australský přírodovědec

Externí odkazy